93-й чемпионат Аргентины  прошёл с 17 по 30 июля 2018 года.

 Категория: 8-я (средний рейтинг 2446).
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Аргентины по шахматам
2018 год в шахматах
Июль 2018 года
Спорт в Аргентине в 2018 году